Estación Josefina puede referirse a dos estaciones ferroviarias del departamento Castellanos, Santa Fe, Argentina:

Estación Josefina CC del ramal CC4 del ferrocarril General Belgrano;
Estación Josefina F del ramal F3 del ferrocarril General Belgrano.